Епи́скоп Иоаки́м (, в миру Иоа́ннис Коцо́нис, , ; ) — иерарх Константинопольской православной церкви, епископ Амисский (с 2019), викарий Американской архиепископии.

Биография 
Родился 7 июня 1954 года в семье Александра и Димитры Коцонис в Афинах. Его отец был двоюродным братом архиепископа Афинского Иеронима I, а сам он являлся двоюродным братом митрополита Фтиотидского Николая (Протопапаса).

С 1956 года проживал в округе Вашингтон штата Мэриленд. Воспитывался при общине собора Святой Софии, где посещал воскресную школу и был прислужником.

В 1976 году получил степень бакалавра в Мэрилендском университете. Будучи студентом бакалавриата Мэрилендского университета, он был членом Православного христианского братства (OCF).

В 1979 году степень магистра богословия в Греческом колледже Святого Креста.

9 декабря 1979 года в Софийском соборе Вашингтона был хиротонисан во диакона, а 23 декабря 1979 года в Преображенской церкви в Нью-Йорка — во пресвитера. В 1980 году он служил помощником священника в церкви Преображения Христова в Короне, штат Нью-Йорк, а в 1981—1982 годах — священником в греческой православной церкви Святого Спиридона в Кларксбурге, штат Вирджиния. В 1982—1990 годах он был священником миссионерской церкви Святой Троицы в Алтуне, штат Пенсильвания.

С 1997 года является директором университетской библиотеки, а в течение 1996—1997 годов был приглашённым профессором византийских исследований в Богословской школе Христа в Джонстауне, Пенсильвания. В 1992 году получил степень доктора философии в институте византийской истории Пенсильванского университета.

16 мая 1998 года в Крестовоздвиженской часовне в Бруклайне был возведён в достоинство архимандрита.

27 ноября 2019 года Священным синодом Константинопольской православной церкви был избран для рукоположения в сан епископа Амисского, викария Американской архиепископии.

22 декабря 2019 года в Софийском соборе Вашингтона состоялась его архиерейская хиротония. Хиротонию совершили: архиепископ Американский Елпидифор (Ламбриниадис), митрополит Питтсбургский Савва (Зембиллас), митрополит Чикагский Нафанаил (Симеонидис), архиепископ Питтсбургский и Западно-Пенсильванский Мелхиседек (Плеска) (Православная церковь в Америке), епископ Мидийский Апостол (Куфаллакис) и епископ Чарльстонский, Оклендский и Среднеатлантический Фома (Джозеф) (Антиохийская православная церковь).

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания 

Выпускники Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Епископы Константинопольской православной церкви
Американская архиепископия